Área micropolitana de Centralia podría referirse a:

 Área micropolitana de Centralia (Illinois)
 Área micropolitana de Centralia (Washington)